BYX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baniyala (Australia)
 byx – codice ISO 639-3 della lingua qaqet